Jaroslav Zeman může být:

 Jaroslav Zeman (hudebník) (* 1936) – český hudebník, dirigent a skladatel
 Jaroslav Zeman (senátor) (* 1959) – československý lyžař a český manažer a politik (starosta a senátor)
 Jaroslav Zeman (zápasník) (* 1962) – československý a český zápasník, olympionik